Nebo může označovat:
 disjunkce – logická spojka
 Nabu – babylonský bůh
 Nebó – biblická hora v Jordánsku
 Nebo – rod štírů

Externí odkazy